Abranches ist der Familienname folgender Personen:
 Aluizio Abranches, brasilianischer Filmregisseur
 João Dunshee de Abranches Moura (1867–1941), brasilianischer Schriftsteller, Dichter, Anwalt, Staatsanwalt, Journalist, Politiker, Soziologe, Musiker und Professor für Physik und Naturwissenschaften, Anatomie und vergleichende Physiologie und Hochschullehrer
 Joaquim Abranches (* 1985), indischer Fußballspieler
 José Luís Franca Abranches Pinto (* 1956), portugiesischer Geher, siehe José Pinto